DD1 steht für:
 1952 DD1, ein Asteroid des Hauptgürtels

DD-1 steht für:
 USS Bainbridge (DD-1), der erste Zerstörer der US Navy

DD001